Mosnac, commune française de la Charente ;
 Mosnac, commune française de la Charente-Maritime.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France